Palpa steht für:

 Palpa (Huaral), urbaner Ort in der Provinz Hural, Peru
 Palpa (Peru), Provinzhauptstadt in Peru
 Distrikt Palpa, Distrikt in der gleichnamigen Provinz in Peru
 Provinz Palpa, Provinz in der Region Ica, Peru
 Río Palpa, Fluss in Peru
 Palpa (Distrikt) in Nepal